29-й чемпионат мира и одновременно 40-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в США (Группа В), с 8 марта по 18 марта 1962 года.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Самые результативные игроки

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1